Osoby:
 Bert De Waele – belgijski kolarz
 Ferdinand de Waele – belgijski archeolog
 Maurice De Waele – belgijski kolarz

Zobacz też:
 Wahle
 Wale